Vogelsdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Vogelsdorf (Fredersdorf-Vogelsdorf), ein Ortsteil der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf in Brandenburg
 Vogelsdorf (Huy), ein Ortsteil der Gemeinde Huy in Sachsen-Anhalt
in Polen
 Ptaszków (ehemals Vogelsdorf im Landkreis Landeshut, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe: Kamienna Góra
 Zapusta (ehemals Vogelsdorf im Landkreis Lauban, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe: Gmina Olszyna